Porte le nom de Jean-Pierre Leguay :

  Jean-Pierre Leguay (1938-2013), historien médiéviste français.
  Jean-Pierre Leguay (1939) organiste, compositeur et improvisateur français.